L'amore della vita (Love of Life & Others Stories) – raccolta di racconti di Jack London del 1907
 L'amore della vita ((Love of Life) – racconto di Jack London pubblicato nel dicembre 1905